Окатова — деревня в Катайском районе Курганской области России.
 Окатова — фамилия:
 Окатова, Маргарита Петровна — балетный педагог.